Никола Станковић је име и презиме следећих људи:

 , вратар фудбалске репрезентације Југославије на Летњим олимпијским играма 1920.
  (1993), српски фудбалер
 Никола Станковић (2003), српски фудбалер
 Никола Станковић, српски телевизијски и позоришни глумац